Saint Louis, Saint-Louis sau St. Louis se poate referi la

Persoane 
 Ludovic al IX-lea al Franței

Locuri

Burkina Faso 

 Saint-Louis, Burkina Faso

Canada 

 St. Louis, Saskatchewan 
 St. Louis, Quebec 
 St. Louis, Prince Edward Island (parte a zonei Alberton)
 Lake Saint-Louis, Quebec
 Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Quebec
 Saint-Louis-de-Blandford, Quebec
 Saint-Louis-de-Gonzague, Quebec
 Saint-Louis-de-France, Quebec (unit cu Trois-Rivières în 2002)
 Saint-Louis de Kent, New Brunswick
 Saint-Louis (provincial electoral district), fost district electoral din Quebec

Franța 

 Saint-Louis, oraș din departamentul Haut-Rhin 
 Saint-Louis, comună în departamentul Moselle
 Île Saint-Louis, insulă pe fluviul Sena în Paris
 Saint-Louis, Guadeloupe
 Saint-Louis, Réunion
 Saint-Louis-de-Montferrand, Gironde
 Saint-Louis-en-l'Isle, Dordogne
 Saint-Louis-et-Parahou, Aude
 Saint-Louis-lès-Bitche, Moselle

Senegal 

 Saint-Louis, Senegal, oraș din Senegal
 Regiunea Saint-Louis 
 Insula Saint-Louis, Senegal, insulă în fluviul Senegal pe care este așezat orașul Saint-Louis

Statele Unite ale Americii

Localități 

 Saint Louis, oraș din statul , Statele Unite ale Americii
 Geater Saint Louis, identificat ca Zona metropolitană Saint Louis
 Saint Louis, statul 
 Saint Louis, statul

Comitate 

 Vedeți Comitatul Saint Louis (dezambiguizare)

Altele 
 Saint Louis Park, statul 
 San Luis Obispo, statul 
 Bay Saint Louis, statul 
 East Saint Louis, statul 
 Lake Saint Louis, statul

Universități 

 St. Louis Christian College
 Saint Louis University (din St. Louis, Missouri, USA)
 Saint Louis University, Baguio City, Filipine

Vase 

 SS St. Louis, un vas german
 The USS St. Louis, numele a șase vase ale United States Navy

Diverse

Corporații 

 St. Louis Car Company, producător de tramvaie, troleibuze și locomotive

Ordin cavaleresc 

 Order of Saint Louis

Vezi și 

 San Luis, echivalentul din spaniolă a numelui
 São Luís, echivalentul din portugheză a numelui
 The Spirit of St. Louis (dezambiguizare)

Nume proprii
!